Хенерал Сепеда има више значења:

 Општина Хенерал Сепеда (Коавила), општина у савезној држави Коавила у Мексику
 Хенерал Сепеда (Хенерал Сепеда, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику